Байковка — название населённых пунктов на Украине:

 Байковка — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Байковка — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.

Реки:
 Байковка - река в Свердловской области.

См. также 
 Байков
 Байкова
 Байково